Меріме́ () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Ернест Меріме — французький філолог-романіст, літературознавець.
 Жан-Франсуа-Леонор Меріме (1757—1836) — французький художник і знавець мистецтва, батько письменника Проспера Меріме.
 Проспер Меріме (1803—1870) — французький письменник і перекладач, один із перших французьких майстрів новели.

Інше 
 База Меріме — база даних міністерства культури Франції про історичні пам'ятки на території країни.

Французькі прізвища